Макси́м Олексі́йович Лісови́й ( 21 травня 1985, Черкаси) — український футболіст, півзахисник.

Біографія 
Виступав за команди «Дніпро» (Черкаси), «Борисфен», «Зоря», «Волинь». Влітку 2010 року перейшов у ПФК «Севастополь». На початку 2011 року був відданий до кінця року в оренду до бобруйської «Білшини».

У липні 2016 року знову став гравцем «Полтави».

Статистика виступів

Аматорська ліга

Професіональна ліга

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Українські футболісти
Українські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Білорусі
Футболісти «Дніпра» (Черкаси)
Футболісти «Борисфена»
Футболісти «Волині»
Футболісти «Севастополя»
Футболісти «Білшини»
Футболісти «Гомеля»
Футболісти «Полтави»
Футболісти «Черкащини»
Футболісти «Кременя»
Футболісти «Сум»
Футболісти «Єдності»